Machine Head (band), een Amerikaanse metalband
 Machine Head (Deep Purple), een muziekalbum van Deep Purple
 Machine Head (computerspel), een spel voor de PlayStation
 een nummer van Bush (band) op het album Sixteen Stone. (Aan elkaar geschreven.)